Список судостроительных и судоремонтных заводов России.

Северные

Западные

Восточные

Южные

Примечания

Ссылки 
 Предприятия и заводы оборонной промышленности

Списки компаний
Списки:Экономика России